Existen varias vías conocidas como calle de Juan Bravo:
Calle de Juan Bravo de Madrid, una de las vías principales del barrio de Salamanca de Madrid (España).
Calle de Juan Bravo de Segovia, una de las vías principales del casco histórico de Segovia (España).